Scheppau steht für:

 Scheppau (Königslutter am Elm), Dorf in Königslutter am Elm
 Scheppau (Schunter), Bach